Villamejil kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamejil (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villamejil (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar